Charlie et la Chocolaterie est le titre d'un roman et de ses adaptations au cinéma:

 Charlie et la Chocolaterie, roman de Roald Dahl de 1964.
 Charlie et la Chocolaterie, film de Mel Stuart de 1971.
 Charlie et la Chocolaterie, film de Tim Burton de 2005.
 Charlie et la Chocolaterie, bande originale du film par Danny Elfman.
 Charlie et la Chocolaterie, jeu vidéo sorti en 2005.
 Charlie et la Chocolaterie, Le Musical,  comédie musicale, sur une musique de Philippe Gouadin et d'une adaptation de Ludovic-Alexandre Vidal (2021)